Benten steht für
 Benzaiten, Shinto-Gottheit
 Benten-Insel, Antarktika